

Antropologia 
Illiniwek o Illinois – popolazione dell'America del Nord

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Illinois – stato federato 
Illinois – fiume affluente del Mississippi

Musica 
Illinois – album di Sufjan Stevens del 2005